Хи́зер Ро́джерс (; ) — канадская кёрлингистка и тренер по кёрлингу.

В «классическом» кёрлинге (команда из четырёх человек) в основном играет на позиции первого.

В качестве тренера женской сборной Дании участник .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Окончила Университет Калгари.

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Тренеры по кёрлингу Канады
Выпускники Университета Калгари